Панова, Александра:
 Панова, Александра Александровна (род. 1989) — российская теннисистка.
 Панова, Александра Петровна (1899—1981) — советская актриса театра и кино.